Karaj steht für:

 englische Schreibweise der iranischen Stadt Karadsch
 englische Schreibweise des Verwaltungsbezirks Karadsch
 Sara Karaj (* um 1997), Miss Shqiperia 2015

Siehe auch:
 Karai
 Karay